Саванович — сербская фамилия.

 Саванович, Душко — сербский баскетболист
 Саванович, Сава — вампир в сербской культуре